De Primera División 1986/87 was de 56e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 30 augustus 1986 en eindigde op 23 juni 1987. Real Madrid werd voor het tweede jaar op rij landskampioen. Omdat in het volgende seizoen de competitie uitgebreid werd tot twintig clubs, degradeerde dit seizoen geen enkele club rechtstreeks. Wel moesten de laatste drie teams een nacompetitie spelen waarbij één team zou degraderen.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

De nummers 16, 17 en 18 speelden een halve competitie waarna Racing de Santander degradeerde.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1986/87